Villafranca puede referirse a:

en España 
 Villafranca (Álava), localidad del municipio de Vitoria, Álava.
 Villafranca de la Sierra, municipio de la provincia de Ávila.
 Villafranca de los Barros, municipio de la provincia de Badajoz.
 Puras de Villafranca, localidad del municipio de Belorado, provincia de Burgos.
 Villafranca Montes de Oca, municipio de la provincia de Burgos.
 Ocón de Villafranca, localidad del municipio de Villafranca Montes de Oca, provincia de Burgos.
 Villafranca del Cid, municipio de la provincia de Castellón.
 Villafranca de Córdoba, municipio de la provincia de Córdoba.
 Villafranca del Bierzo, municipio de la provincia de León.
 Villafranca del Castillo, localidad del municipio de Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid.
 Villafranca (Navarra), municipio de la Comunidad Foral de Navarra.
 Villafranca (Segovia), localidad del municipio de Condado de Castilnovo, provincia de Segovia.
 Los Palacios y Villafranca, municipio de la provincia de Sevilla.
 Villafranca del Campo, municipio de la provincia de Teruel.
 Villafranca de los Caballeros, municipio de la provincia de Toledo.
 Villafranca de Duero, municipio de la provincia de Valladolid.
 Villafranca de Ebro, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Villafranca de Bonany,  municipio de Islas Baleares.
 Villafranca del Panadés, municipio de la provincia de Barcelona.
 Villafranca (Pontevedra), lugar de la parroquia de Marcón, concejo de Pontevedra, provincia de Pontevedra.
 Villafranca de Ordizia, localidad y municipio español situado en la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco.

en Italia 
 Villafranca d'Asti, comuna en provincia de Asti.
 Villafranca di Verona, comuna en provincia de Verona.
 Villafranca in Lunigiana, comuna en provincia de Massa-Carrara.
 Villafranca Padovana, comuna en provincia de Padua.
 Villafranca Piemonte, comuna en la ciudad metropolitana de Turín.
 Villafranca Sicula, comuna en el libre consorcio comunal de Agrigento.
 Villafranca Tirrena, comuna en la ciudad metropolitana de Mesina.
 Villafranca (Forlì), fracción de la comuna de Forlì, provincia de Forlì-Cesena.
 Villafranca (Garlenda), fracción de la comuna de Garlenda, provincia de Savona.
 Villafranca (Medolla), fracción de la comuna de Medolla, provincia de Módena.